Algemene ledenvergadering
 Alternatieve luchtvoorziening, een reserve ademautomaat